Jakub Jan Ryba – compositore ceco
2523 Ryba – asteroide